9TP — польский лёгкий танк, появившийся в 1939 году незадолго до начала Второй мировой войны. По своим характеристикам был похож польский танк 7TP (особенно по вооружению), однако был бронирован значительно тяжелее (в некоторых случаях броня составляла 40 мм).

История 
Конструкторские бюро Польши разрабатывали в 1935-1939 годах разнообразные модификации танка 7TP. Среди вариантов был разработанный по образцу танка «Кристи» 10TP, а также 4TP (модифицированная версия танкетки TKS). Инженеры стремились усилить бронирование 7TP, а также улучшить двигатель. В 1938 году было предложено установить новейший дизельный Saurer CT1D (в польских документах он значится как PZInż. 155) на замену бензиновому PZInż. 725.

В мае 1938 года PZInż. запатентовал двигатель CT1D, который планировалось на установку танков. За счёт установки мощного, но лёгкого по массе двигателя масса планируемого танка снизилась чуть более чем на 210 килограммов. Под руководством Эдварда Габича началась модификация танка. Клиренс был увеличен до 320 мм, была установлена более мощная броня. По решению Технического Исследовательского Бюро Бронированных Вооружений испытания танка планировались провести осенью.

Испытания 
В июле 1939 года уже были готовы два прототипа танков с двигателем CT1D и балластом, которые тестировались с 28 или 31 июля по 3 августа. Испытания показали, что скорость была гораздо ниже планируемой. Например, вместо 35 км/ч на шоссе танки показали всего 26,6 км/ч, а на пересечённой местности скорость составила всего 11 км/ч при планируемых 27 км/ч. Тем не менее, планировалось в сентябре 1939 года выпустить партию из 100 танков. Однако война нарушила эти планы.

Выпуск 
Около 11 машин(плюс 2 прототипа).

Боевое применение

Примечания

Ссылки 
Статья о танке 7TP (танк 9TP как модификация) 
 Статья о проектах танков 7TP и 9TP, фотографии и чертежи танка
 Encyklopedia Broni
 Статья о танке 7TP (танк 9TP как модификация)

Танки Польши
Танки по алфавиту
Танки Второй мировой войны
Лёгкие танки
Военная продукция PZInż